Управление финансовой разведки () — подразделение министерства экономики Аргентины, задачами которого, в соответствии с поправками к Законом 2000 года о сокрытии и отмывании криминальных доходов являются анализ, обработка и передачи информации в целях предупреждения и пресечения отмывания средств, полученных от:

 а) преступлений, связанных с торговлей наркотиками (Закон 23737);

 б) контрабанды (Закон 22415);

 в) преступлений, связанных с деятельностью незаконных организаций в соответствии со статьёй 210-бис Уголовного кодекса Аргентины;
 г) противоправных деяний, совершенных преступными сообществами (статья 210 Уголовного кодекса) по политическим или расовым мотивам;

 д) мошенничества против правительства, и другими.

В состав Управления входят представители Центрального банка Аргентинской Республики, федеральной налоговой службы Аргентины, Национальной комиссии по ценным бумагам, Министерства планирования, Службы по борьбе с наркотиками, Министерства юстиции, Министерства экономики и Бюро по правам человека Аргентины, а также эксперты — финансисты, криминалисты и другие.

Головной офис Управления расположен в Буэнос-Айресе, имеется сеть региональных подразделений.

Примечания

См. также 
 Разведывательное сообщество Аргентины

Спецслужбы Аргентины
Финансы в Аргентине